Визначені інтеграли без явних первісних

Деякі функції, чиї первісні не можуть бути представлені явно, тим не менш їхні деякі визначені інтеграли можуть бути обчислені.

Інтеграли, що пов'язані з Гамма-фунцією 

   (де  — Гамма-функція)

 

,  де ; (дивись також Гамма-функція)

,  де ,  має відношення до функція густини ймовірності для T-розподілу Стьюдента

,  де , а  — Бета-функція

,   де   й 

,  де 

{|
|-
|  || ,  коли   й  довільне число;
|-
|   || ,  коли  й  непарне число;
|-
|   || ,  коли  й  парне число;
|}

,  де  довільне число й 

,   де 

,   де 

,   де 

,   де

Інші інтеграли 

, де 

,   де 

,   де 

,   де 

 (Гаусовий інтеграл)

, де 

, де 

, де 

 (дивись також числа Бернуллі)

 де 

 де 

 де 

 (якщо n парне число і )

 (якщо  непарне число і )

 (для цілих  з  і , дивись також Біноміальний коефіцієнт)

 (для дійсних  і невід'ємного цілого , дивись також Симетрія)

 (для цілих  з  і , дивись також Біноміальний коефіцієнт)

 (для цілих  з  та , дивись також Біноміальний коефіцієнт)

 (де  експонента , і )

 (де  модифікована Функція Бесселя першого роду)

Для загального випадку, якщо первісної не існує, застосовується метод вичерпання:

Джерела 
 

Інтеграли
Математичні списки